Vergina, a makedón uralkodóház jelképe, a mai Görögország Makedónia tartományának címere és zászlójelképe, valamint Macedónia zászlajának képe
 Vergina, település a mai Görögországban, az ókori makedón főváros, Aigai közelében